Marolles (Calvados)
 Marolles (Loir-et-Cher)
 Marolles (Marne)
 Marolles (Oise)

Desambiguações de topônimos